Schwöbel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schwöbel (1955–2021), deutscher evangelischer Theologe und Autor
 Georg Schwebel (auch Schwöbel) (1885–1964), hessischer Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Siedelsbrunn
 Gerlind Schwöbel (1926–2010), deutsche evangelische Theologin und Schriftstellerin
 Hans-Peter Schwöbel (* 1945), deutscher Hochschullehrer und Kabarettist
 Ludwig Schwöbel (* 1950), deutscher Architekt
 Richard L. Schwoebel (1931–2012)
 Valentin Schwöbel (1863–1921), deutscher evangelischer Theologe (Schwerpunkt: Palästinageographie)

Siehe auch:
 Ehrlich-Schwöbel-Barriere (Schwöbel-Barriere), Potentialbarriere, die sich an der Stufenkante von mehrlagigen Oberflächen ausbildet